ciò che è pertinente all'Australia
 appartenente al gruppo etnico degli australiani
 inglese australiano – variante della lingua inglese